

Оравски Подзамок — село в окрузі Дольни Кубін Жилінського краю.
 Склабінський Подзамок — село, громада округу Мартін, Жилінський край.